Красносе́льский район:

 Красносельский район — район Армянской ССР и Армении в 1931—1995 годах.
 Красносельский район — муниципальный район в Костромской области.
 Красносельский район — район города Москвы.
 Красносельский район — район города Санкт-Петербурга.